Youcat – Katekizam za mlade
Youcat – Molitvenik za mlade